Ребекка Роуз Джонсон (), наиболее известна как Bekuh BOOM () — американская певица и автор-исполнитель. Несколько её синглов попадали на первые места в чартах Европы, США и Азии. В частности выступила автором песни «I Won’t Let You Down» датского певца Кристофера, попавшую на первое место в Denmark iTunes и на третье место в Danish music charts и «Money» норвежского электронного дуэта , занявшую третье место в Norwegian music charts. По состоянию на 2016 год она написала семь песен, которые попали на первые места в различных чартах, включая ITUNES.

Свой первый контракт со звукозаписывающей компанией она подписала в возрасте 18 лет с Warner Chappell Music.

Написанные в соавторстве песни

Примечания 

Авторы-исполнители США
Артисты, известные под псевдонимами